Savoia-Marchetti S.74 – trasporto civile quadrimotore della Savoia-Marchetti
 S74 – superstrada polacca